Paesler ist der Familienname folgender Personen:

 Carolin Paesler (* 1990), deutsche Hammerwerferin
 Jimmi D. Paesler (* 1942), deutscher Maler
 Kurt Hubertus Paesler-Luschkowko (1892–1976), deutscher Maler und Grafiker